Beretti je priimek več oseb: 
 Aleksander Beretti, ruski arhitekt in akademik   
Bruno Beretti, italijanski nogometaš   
 Francesco Beretti, italijanski rimskokatoliški škof
Drugo:

 Torre Beretti e Castellaro, italijanska občina